El término Marabú puede referirse a:
Marabú, nombre común de las tres especies de aves del género Leptoptilos pertenecientes a la familia Ciconiidae.
Marabú, una planta arbustiva espinosa africana de la familia de las leguminosas, de la tribu Mimoseae que en Cuba  es una plaga y recibe este nombre común.
Marabú (bolero), tema musical, de las más famosas de Lucho Barrios, Perú.
Marabú (cabaré), un tradicional cabaré de la ciudad de Buenos Aires.
Marabú (cantante), cantante de música tradicional ecuatoriana denominada con el nombre de bomba.
Marabú (comparsa), una comparsa de la ciudad de Quitilipi, Chaco, Argentina.
Marabú (grupo), dúo de música pop quebequés.
Morabito, persona relevante dentro del islam.